Stanton County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Stanton County (Kansas) – okres státu Kansas
 Stanton County (Nebraska) – okres státu Nebraska